Harerimana ist der Familienname folgender Personen:
 Moussa Harerimana (* 1990), burundischer Fußballspieler
 Rashid Léon Harerimana (* 1994), burundischer Fußballspieler